Ihnatenko ist der Familienname folgender Personen:

 Danylo Ihnatenko (* 1997), ukrainischer Fußballspieler
 Wolodymyr Ihnatenko (* 1955), ukrainischer Sprinter

siehe auch 
 Ignatenko